St. Joseph River ist der Name folgender Flüsse:

 St. Joseph River (Maumee River), Nebenfluss des Maumee River in Michigan, Ohio und Indiana
 St. Joseph River (Michigansee), Zufluss des Michigansees in Michigan und Indiana
 St. Joseph River (Dominica), Fluss an der Westküste von Dominica

siehe auch: St. Josephs River, Nebenfluss des St. Marys River in Tasmanien, Australien